KYS – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Khan Yunis nello Stato di Palestina
 KYS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kayes (Mali)